Träslöv kan syfta på:

 Träslövs socken – socken i Halland
 Träslövs landskommun – en tidigare kommun i Hallands län 1863–1966
 Träslövs församling – en församling i Varbergs och Falkenbergs kontrakt i Göteborgs stift
 Träslövs kyrka – en kyrkobyggnad i Göteborgs stift som tillhör Träslövs församling
 Träslövs distrikt – ett distrikt i Varbergs kommun och Hallands län 2016–
 Träslöv (hållplats) – en hållplats vid  Varberg–Ätrans Järnväg